Алізе Корне і Жанетта Гусарова були чинними чемпіонками, але Гусарова вирішила того року не брати участі.Корне грала в парі з Елені Даніліду, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Шерон Фічмен і Каталін Мароші.

Аліса Клейбанова і Моніка Нікулеску виграли титул, перемігши у фіналі сестер Альону і Катерину Бондаренко з рахунком 6–4, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

GDF Suez Grand Prix, парний розряд
GDF Suez Grand Prix, парний розряд
2009